Eliteserien handbal (mannen) - handbalcompetitie in Noorwegen
 Eliteserien handbal (vrouwen) - handbalcompetitie in Noorwegen